Eugène Faure peut désigner :
 Eugène Faure (1822-1866), peintre français ;
 Eugène Faure (1902-1975), coureur cycliste français.